Der Rajon Bereschany (ukrainisch /; russisch /) war ein ukrainischer Rajon in der Oblast Ternopil.

Geographie 
Der Rajon lag im Westen der Oblast Ternopil, er grenzte im Norden an den Rajon Brody (Oblast Lwiw), im Nordosten auf einem kurzen Stück an den Rajon Sboriw, im Osten an den Rajon Kosowa, im Süden und Südosten an den Rajon Pidhajzi, im Südwesten an den Rajon Rohatyn (Oblast Iwano-Frankiwsk) sowie im Nordwesten an den Rajon Peremyschljany (Oblast Lwiw).
Geographisch befindet sich das ehemalige Rajonsgebiet im Podolischen Hügelland (Teil der Podolischen Platte), die höchste Erhebung beträgt 443 Meter. Dabei wird die Oberfläche durch die linken Nebenflüsse des Dnisters durchschnitten und ist stark bewaldet (22.300 Tausend Hektar), große Flüsse in Nord-Süd-Richtung sind die Narajiwka und der Solota Lypa, welcher bei Bereschany zu Stausee Bereschany angestaut ist.

Geschichte 
Der Rajon wurde am 17. Januar 1940 nach der Annexion Ostpolens durch die Sowjetunion gegründet, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Russischen Krieges im Juni 1941 ins Generalgouvernement in den Distrikt Galizien und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Ende 1962 wurden dem Rajonsgebiet die Flächen des Rajons Pidhajzi zugeschlagen, dieser wurde aber am 6. Dezember 1991 in seinen alten Grenzen wiederhergestellt, seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Ternopil.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtratsgemeinde, 20 Landratsgemeinden und 1 Landgemeinde unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 56 Dörfer

Stadt

Dörfer

Weblinks

Einzelnachweise 

Bereschany
Rajon Ternopil
Aufgelöst 2020